Вале́рий Ива́нович Фоми́н:
 Фомин, Валерий Иванович (род. 1939) — советский и российский режиссёр, сценарист и художник.
 Фомин, Валерий Иванович (род. 1940) — советский и российский киновед, историк кино.